Дугган () — испанизированная ирландская фамилия и топоним.

Известные носители:
 Дугган, Луис Хорхе (1906—1987) — аргентинский игрок в поло.
 Нельсон-и-Дугган, Хуан Диего (1891—1985) — аргентинский игрок в поло.

  — населённый пункт в аргентинском муниципалитете Сан-Антонио-де-Ареко (провинция Буэнос-Айрес).

См. также 
 Дагган